Херсон или Херсонес може да се отнася за:

 Херсонес Таврически – древен град в Крим
 Тракийски Херсонес – име на полуостров Галиполи в древността
 Херсон – град (от 1778 г.) в Южна Украйна на р. Днепър
 Херсон – средновековно наименование на древния град Херсонес Таврически
 Херсон – византийска тема в Южен Крим
 „Херсон“ – корвета на Русия, продадена на Франция (1809)